

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alex Gough (1970- ), joueur de squash gallois ;
 Alex Gough (1987- ), lugeuse canadienne ;
 Amy Gough (1977-), skeletoneuse canadienne ;
 Alfred Gough (1967- ) auteur et producteur américain ;
 Fraser Gough (1993- ), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Ian Gough (1976- ), joueur de rugby à XV ;
 Hubert Gough (1870-1963), militaire britannique ;
 
 Laurence Gough (1948-), écrivain canadien, auteur de roman policier et de roman d'espionnage ;
 Lloyd Gough (1907-1984), acteur américain ;
 
 Regan Gough (1996-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Richard Gough (1735-1809), historien britannique ;
 Richard Gough (1962- ), ancien footballeur écossais ;
 Ronald Gough-Calthorpe (1924-1945), militaire et noble britannique ;
 Stephen Gough (1959- ), activiste naturiste britannique ;
 Trent Gough (1937- ), acteur canadien ;
 Westley Gough (1988- ), coureur cycliste néo-zélandais.

Biologie 
 Rowettie de Gough est une espèce d'oiseau.

Toponymie 
 L'île Gough est une des îles de l'archipel britannique Tristan da Cunha.
 La grotte de Gough est une grotte située à Cheddar, dans le Somerset (Angleterre).

Autres 
 Carte de Gough, une carte du .

Homonymie de patronyme